la  est le nom de plusieurs monnaies nationales de l'histoire de la Croatie.
 Kuna est un peuple amérindien vivant au Panamá et au nord de la Colombie. Le Kuna est aussi la langue parlée par ce peuple.
 Kuna un genre de crustacés de la famille Cymothoidae.
 Kuna est un cours d'eau d'Alaska aux États-Unis.
 Kuna est une ville de l'Idaho aux États-Unis.
 Le lac Kuna est un lac de Californie, aux États-Unis.
 Le pic Kuna est un sommet de Californie, aux États-Unis.

 Henryk Kuna (1885-1945), sculpteur polonais.
 Izabela Kuna (1970-), actrice polonaise.
 Ladislav Kuna (1947-2012), joueur et entraîneur de football slovaque.
 Péter Kuna (1965-), joueur de water-polo hongrois.